Edgar Villamarín Arguedas (Lima, 1 de abril de 1982) é um futebolista peruano, que atua como defensor.

Carreira 
Villamarin fez parte do elenco da Seleção Peruana de Futebol da Copa América de 2007.

Clubes 
 2003: Sporting Cristal
 2004: Atletico Universidad
 2004-2006: Union Huaral
 2007: Cienciano
 2008: FC Chernomorets Odessa
 2009: Club Universitario de Deportes

Títulos
Universitario de Deportes
Liga Peruana: 2009

Ligações externas 
 Perfil em NFT.com

Villamarin
Villamarin
Villamarin
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol